Konkurencje biegów narciarskich podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2002 roku zostały przeprowadzone w dniach 9 - 24 lutego 2002 w miejscowości Soldier Hollow, oddalonej o 85 km na zachód od głównego miasta Igrzysk - Salt Lake City. W ramach igrzysk zawodniczki i zawodnicy walczyli w sześciu konkurencjach: pięciu indywidualnych (kobiety w sprincie, biegach indywidualnych na 10 km i 15 km, biegu masowym na 30 km oraz biegu łączonym na 10 km, a mężczyźni w sprincie, biegach indywidualnych na 15 km i 30 km, biegu masowym 50 km oraz biegu łączonym na 20 km) oraz w (sztafecie) – łącznie rozdanych zostało zatem dwanaście kompletów medali. O medale igrzysk olimpijskich biegacze narciarscy rywalizowali po raz dziewiętnasty, a biegaczki po raz czternasty w historii.

Jeszcze w czasie trwania igrzysk troje zawodników: Łarisa Łazutina i Olga Daniłowa z Rosji oraz reprezentujący Hiszpanię Johann Mühlegg zostało przyłapanych na stosowaniu dopingu. Wszyscy troje zostali wyrzuceni z igrzysk i musieli zwrócić zdobyte medale (Łazutina wygrała bieg na 30 km i była druga na 15 km, Daniłowa była druga na 10 km, a Mühlegg wygrał bieg łączony oraz biegi na 30 i 50 km).

Terminarz

Kobiety

Bieg na 15 km techniką dowolną 

Data: 9.02.2002

Bieg na 10 km techniką klasyczną 

Data: 12.02.2002

Bieg łączony 2 x 5 km 

Data: 15.02.2002

Sprint techniką dowolną 

Data:  19.02.2002

Sztafeta 4 x 5 km 

Data: 21.02.2002

Bieg na 30 km techniką klasyczną 

Data: 24.02.2002

Mężczyźni

Bieg na 30 km techniką dowolną 

Data: 9.02.2002

Bieg na 15 km techniką klasyczną 

Data: 12.02.2002

Bieg łączony 2 x 10 km 

Data: 14.02.2002

Sztafeta 4 x 10 km 

Data: 17.02.2002

Sprint techniką dowolną 

Data: 19.02.2002

Bieg na 50 km techniką klasyczną 

Data: 23.02.2002

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002